Osiedle Przylesie (Czerwonak) –
 Osiedle Przylesie (Leszno) –
 Osiedle Przylesie (Łask) –

Zobacz też